Die 1. Division 2010 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 27. März 2010 und endete am 6. November 2010.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 38 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Premjer-Liga 2011/12 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Vor der Saison 
Sportlich aufgestiegen in die 1. Division waren die fünf Zonensieger der 2. Division. Durch den letztjährigen Aufstieg von Alanija Wladikawkas in die Premier-Liga und dem Rückzug von Witjas Podolsk aus der 1. Division wurden zwei weitere Plätze frei, die an Dynamo Brjansk und Rotor Wolgograd vergeben wurden. Sie waren von den Zweit- bzw. Drittplatzierten der 2. Division die einzigen, die die Anforderungen der 1. Division erfüllten.

Teilnehmer 

Die beiden Premjer-Liga-Absteiger 2009
 Kuban Krasnodar
 FK Chimki

Die elf Vereine, die in der 1. Division 2009 die Plätze 4 bis 10 und 12 bis 15 belegten
 Wolga Nischni Nowgorod 
 KAMAS Nabereschnyje Tschelny
 Schinnik Jaroslawl
 Saljut-Energija Belgorod
 Ural Jekaterinburg
 Baltika Kaliningrad
 FK Krasnodar
 Wolgar-Gasprom Astrachan
 FK Nischni Nowgorod
 Lutsch-Energija Wladiwostok
 SKA-Energija Chabarowsk

Die Meister der fünf Staffeln der 2. Division
 Dynamo Sankt Petersburg (West)
 Awangard Kursk (Zentrum)
 Schemtschuschina Sotschi (Süd)
 Mordowija Saransk (Ural-Powolschje)
 Irtysch Omsk (Ost)

sowie die Zweit- bzw. Drittplatzierten der 2. Division
 Dynamo Brjansk (Zweiter Zentrum)
 Rotor Wolgograd (Dritter Süd)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2010
2010